Compton je lahko:
 Compton, Berkshire
 Compton, Derbyshire
 Compton, Hampshire
 Compton, Kalifornija
 Compton, Plymouth
 Compton, Surrey
 Compton, West Sussex

 priimek oseb:
 Arthur Holly Compton, ameriški fizik